Ven Conmigo () — второй студийный альбом американской певицы Селены, выпущенный 6 октября 1990 года на лейбле . Продюсером пластинки и автором многих композиций выступил , брат певицы. Музыкальный коллектив  принял участие в создании семи треков; несколько песен также написал Джонни Эррера. В музыкальном плане альбом представляет собой сочетание мексиканской кумбии,  и некоторых других стилей, демонстрирующих зрелость певицы в плане звучания. Композиции повествуют в основном о любви и о переживаниях после неудачных отношений.

История создания 
В марте 1989 года Селена заключила контракт с лейблом , руководителем которого был . Несмотря на то, что EMI работал с Селеной как с сольной исполнительницей, её музыкальный коллектив, , продолжал с ней сотрудничать. После подписания контракта Бехар и  запросили для певицы запись англоязычного альбома. Селена записала три песни на английском языке для , руководителей одного из отделов EMI, отвечающего за поп-музыку. Коппельман, однако, не поддержал эту идею: по его мнению, Селене прежде всего необходимо было расширить фан-базу.

Ещё до записи дебютного альбома Селены, её брат, , боролся за то, чтобы остаться её главным музыкальным продюсером и автором песен. EMI заключили с Эйби соглашение, что если спродюсированная им пластинка не окажется успешной, его заменит лауреат премии «Грэмми». Дебютный сольный диск Селены продавался намного лучше, чем записи других певиц, исполняющих музыку в стиле техано, и Эйби разрешили продолжить сотрудничество с певицей.

Наследие и коммерческий успех 
После выпуска Ven Conmigo Селену стали называть Глорией Эстефан, Джанет Джексон и Мадонной  стиля техано. Сама же Селена говорила, что ей не нравится быть стереотипной. После выпуска пластинки популярность Селены «взлетела»; Ven Conmigo стал первым альбомом певицы, принёсший ей узнаваемость в её музыкальном жанре и утвердивший её «как настоящего исполнителя, с которым должны считаться» на музыкальной сцене техано. Пластинка расширила «вокальные таланты» певицы и сделала её «неудержимой». Ven Conmigo получил номинацию «», а сингл «Baila Esta Cumbia» был представлен в категориях «» и «». В 1992 году композиция «Yo Te Amo» была номинирована на ту же премию в категории , а Селена была признана «» и «».

Ven Conmigo дебютировал под номером восемь в американском хит-параде  Billboard в течение недели, завершившейся 3 ноября 1990 года. Это был самый высокий дебют на той неделе. Через неделю пластинка опустилась на 10-ю позицию. На шестой неделе альбом добрался до шестого места, а вскоре достиг своей наивысшей третьей позиции. В общей сложности диск продержался в первой десятке чарта 16 недель. В 1991 году Ven Conmigo занял четвёртое место в .

Список композиций

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Селены
Латиноамериканские альбомы
Альбомы на испанском языке